elettrostimolazione erotica
elettrostimolazione muscolare
stimolazione magnetica transcranica
stimolazione magnetica cranica
stimolazione elettrica funzionale
elettro-neurostimolazione